A Seleção Brasileira de Futebol participou de 18 jogos em 2007, sendo 8 jogos amistosos, 4 jogos pelas eliminatórias sul-americana da Copa do Mundo de 2010 e 6 jogos pela Copa América 2007. Foram 11 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 38 gols marcados e 13 gols sofridos, com saldo de 25 gols e média de 2,11 gols marcados por partida e de 0,72 gol sofrido por partida.

O artilheiro do ano foi Robinho com 6 gols, todos marcados na Copa América 2007, seguido de Kaká e Ronaldinho Gaúcho, ambos com 4 gols. Houve uma pulverização dos gols, já que os 38 gols foram marcados por 15 jogadores diferentes. Nos amistosos, Ronaldinho Gaúcho marcou 3 vezes, Kaká marcou 2 gols e 8 jogadores fizeram 1 gol cada.

Jogadores 
Nos jogos amistosos, a seleção contou com 37 jogadores, destes o único que esteve em todos eles foi Kaká. Os que não atuaram em apenas um dos amistosos foram Daniel Alves, Diego, Elano, Gilberto Silva, Mineiro, Robinho e Ronaldinho Gaúcho. Por outro lado, 12 jogadores atuaram em apenas um jogo amistoso. Foram 6 cartões amarelos e apenas um cartão vermelho para Elano.

Nas eliminatórias sul-americana da Copa do Mundo de 2010 foram 19 jogadores e destes nove jogadores atuaram nos quatro jogos e quatro atuaram em apenas um jogo. O único goleiro a atuar foi Julio César que sofreu dois gols apenas. Foram 5 cartões amarelos e nenhum vermelho.

Na Copa América foram 20 jogadores e destes sete (Alex, Doni, Gilberto, Juan, Mineiro, Robinho e Vágner Love) atuaram nas seis partidas da competição e apenas três (Alex Silva, Kléber e Naldo) em apenas um jogo. Foram 19 cartões amarelos, mas nenhum vermelho.

Na temporada foram 39 jogadores diferentes e os que mais atuaram (em amistosos e nas duas competições) foram Mineiro e Robinho (ambos com 17 jogos) e Gilberto Silva e Vágner Love (também ambos com 16 jogos). Seis jogadores atuaram em apenas uma partida na temporada.

Os goleiros tiveram um média de 0,72 gol sofrido por partida. Doni ficou com a média de 0,78 gol sofrido por partida (7 gols em 9 jogos) e Julio César com 0,38 (3 gols em 8 jogos). Helton atuou apenas em 2 partidas e sofreu 3 gols.

O Brasil jogou com os seguintes jogadores durante o ano:

Jogos

Amistosos 
Esses foram os jogos amistosos realizados durante a temporada:

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010

Copa América 2007 
Todos os jogos no horário local da Venezuela (UTC-4).
 Grupo B (2º colocado)

 Quartas de final

 Semifinal

 Final

Ver também 
 Seleção Brasileira de Futebol
 Eliminatórias sul-americana da Copa do Mundo de 2010
 Copa América 2007

Ligações externas 
 

Futebol de 2007 no Brasil
2007